Die Schachbundesliga 2022/23 ist die 42. Spielzeit der deutschen Schachbundesliga. Aus der 2. Bundesliga waren im Vorjahr der SK Kirchweyhe (Nord) und der SC Remagen-Sinzig (West) als Erstplatzierte ihrer Staffel aufgestiegen. Aus den Staffeln Ost und Süd stiegen die jeweils Zweitplatzierten (TSV Schönaich (Ost) und SV Deggendorf (Süd)) auf, da der Erfurter SK (Ost) auf eine Meldung verzichtete und die zweite Mannschaft des OSG Baden-Baden nicht aufstiegsberechtigt war.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2022/23.

Termine 
Die Saison begann mit den ersten zwei Runden am 22. und 23. Oktober 2022, die dezentral bei beteiligten Mannschaften ausgetragen wurden. Die letzten zwei Runden sind geplant für das Wochenende des 29. und 30. April 2023, die wiederum dezentral bei beteiligten Mannschaften ausgetragen werden sollen. Die Runden 1 bis 6 sowie 8 bis 15 sind als Doppelspieltage geplant, an denen eine Mannschaft samstags und sonntags eine Partie bestreitet. Die 7. Runde ist terminlich über die Saison verteilt (Oktober und November 2022 sowie Februar 2023) und jede Mannschaft bestreitet hier eine Partie an einem Freitag.

Tabelle 

Laut Turnierordnung Punkt 17.1 entscheidet über die Platzierung zunächst die Mannschaftspunktwertung. Bei Gleichstand wird die Brettpunktwertung herangezogen. Sollte nun immer noch Gleichheit bestehen, werden die Plätze geteilt. Dies gilt jedoch nicht für die Bestimmung des Meisters und der Absteiger. Hierfür wird der direkte Vergleich unter den beteiligten Mannschaften nach den zuvor genannten Kriterien herangezogen. Sollte dann immer noch Gleichheit herrschen, kommt es zu einem Stichkampf zwischen den beteiligten Mannschaften.

Kreuztabelle 

Während der laufenden Saison entspricht die Reihenfolge der Abschlussreihenfolge der Vorsaison.

Weblinks 
 Mannschaftsaufstellungen und Ergebnisse der Saison 2022/23 auf der Website des Deutschen Schachbunds

Einzelnachweise 

2022/23
Bundesliga 202223
Sportsaison 2022/23